Хусе́йн Сиражди́евич Хали́ев () — российский боец смешанных единоборств, чемпион World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в лёгком весе (2016—2018), 8-кратный чемпион  России по смешанным единоборствам, 3-кратный чемпион России по кикбоксингу, чемпион Евразии по рукопашному бою, победитель международных турниров по кикбоксингу, чемпион Европы и мира по кикбоксингу, чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WF.

Семья 
В семье пять братьев. Все они занимаются единоборствами. Два брата Хусейна Халиева, Хасан и Адам Халиевы, являются известными спортсменами.

Титулы 
 Чемпион России по полноконтактному рукопашному бою (2007);
 Чемпион мира по кикбоксингу (лайт контакт, 2008)
 Чемпион Евразии по полноконтактному рукопашному бою (2008);
 4 кратный Чемпион мира по кик-джитсу (2009);
 Обладатель кубка мира по кик-джитсу (2009);
 Обладатель кубка мира по кик-джитсу (2010);
 Чемпион России по панкратиону (2010);
 Чемпион мира по УКАДО (2011);
 Чемпион мира по кемпо карате (2011);
 Чемпион России по каратэ УКАДО (2011);
 Чемпион России по БЖЖ (2012);
 4-кратный чемпион мира по шутбоксингу (2008-2011);
 Чемпион мира по грэпплингу - NAGA (2014);
  Чемпион World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в лёгком весе (2016—2018)

Таблица выступлений 

|-
|Победа
|align="center"|23-3
| Станислав Власенко
|Единогласное решение
|ACA 146: Абдурахманов - Пессоа
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|-
|Победа
|align="center"|22-3
| Александр Бутенко
|Решением (раздельным)
|ACA 134: Багов - Кошкин
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|21-3
| Станислав Власенко
|Решением (единогласным)
|ACA 130: Дудаев - Прайа
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|21-2
| Элдер Аллан Аморим
|Единогласное решение
|ACA 117: Багов - Сильверио
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|20-2
| Игорь Свирид
|Единогласное решение
|ACA 116: Балаев - Фроес
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Москва
|
|-
|Поражение
|align="center"|19-2
| Али Багов
|Сабмишном (кимура)
|ACA 99: Багов — Халиев
|
|align="center"|4
|align="center"|3:42
|, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|19-1
| Отон Жассе
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 53: Vagaev vs. Abdulaev
|
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|18-1
| Тагир Тагиров
|Раздельным решением
|WFCA 45 Grozny Battle
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|17-1
| Валмир Лазаро
|Единогласное решение
|WFCA 35 Battle in Astana
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Астана
|
|-
|Победа
|align="center"|16-1
| Шамиль Завуров
|Нокаутом (удар коленом)
|WFCA 30 2016 WFC Akhmat Grand Prix Final
|
|align="center"|2
|align="center"|1:54
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|15-1
| Александр Сидад
|Сабмишном (рычаг локтя)
|WFCA 22 — Grand Prix Akhmat
|
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|14-1
| Ёсихиро Кояма
|Сабмишном (удушение сзади)
|WSOF-GC China 1 — World Series of Fighting Global Championship
|
|align="center"|1
|align="center"|1:46
|, Хайнань
|
|-
|Победа
|align="center"|13-1
| Сэмюэль Триндэйд
|Сабмишном (удушение сзади)
|Akhmat MMA — Grozny Fights
|
|align="center"|1
|align="center"|1:46
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|12-1
| Тениех Диксон
|Сабмишн (рычаг локтя)
|Global Proving Ground — Christmas In The Cage
|
|align="center"|1
|align="center"|0:38
|, Нью-Джерси
|
|-
|Победа
|align="center"|11-1
| Тайлер Смит
|Нокаут
|GPG (Global Proving Group)
|
|align="center"|1
|align="center"|4:11
|, Арканзас
|
|-
|Победа
|align="center"|10-1
| Айбек Саметаев
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights — Battle on Terek
|
|align="center"|1
|align="center"|4:20
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|9-1
| Михаил Сердюк
|Сабмишн (удушение ручным треугольником)
|CWFC 58 — Cage Warriors Fighting Championship 58
|
|align="center"|1
|align="center"|3:41
|, Грозный
|
|-
|Поражение
|align="center"|8-1
| Ясуби Эномото
|Раздельное решение
|M-1 Challenge 34 — Emelianenko vs. Gluhov
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|8-0
| Патрик Валли
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|M-1 Challenge 33 — Emelianenko vs. Magomedov 2
|
|align="center"|1
|align="center"|0:39
|, Ингушетия, Джейрах
|
|-
|Победа
|align="center"|7-0
| Василий Новиков
|Техническим нокаутом (удары)
|UC — Unity Championships
|
|align="center"|1
|align="center"|3:09
|, Волгоград
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
| Юнус Тагиров
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|Berkut FC — Team Berkut vs. Team Russia
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
| Александр Агафонов
|Единогласное решение
|M-1 Global — M-1 Ukraine European Battle
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Ашот Шахиня
|Сабмишн (скручивание пятки)
|ProFC — Union Nation Cup 12
|
|align="center"|2
|align="center"|4:31
| Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Тимур Магомадов
|Сабмишн (рычаг локтя)
|FC Bystriy Fights — 1
|
|align="center"|1
|align="center"|3:37
|, Чечня, Шали
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Хизри Раджабов
|Сабмишн (рычаг локтя)
|FC Bystriy Fights — 1
|
|align="center"|1
|align="center"|1:40
|, Чечня, Шали
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Амирхан Могушков
|Сабмишн (рычаг локтя)
|FC Bystriy Fights — 1
|
|align="center"|1
|align="center"|1:35
|, Чечня, Шали
|
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Чемпионы Европы по кикбоксингу
Чемпионы мира по кикбоксингу
Чемпионы России по каратэ